osiedla we Wrocławiu:
 Muchobór Mały
 Muchobór Wielki